Мансана́рес-эль-Реа́ль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Альта-дель-Мансанарес. Занимает площадь 128,4 км². Население — 7450 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del ayuntamiento de Manzanares el Real
 Castillo de Manzanares el Real — Historia y Fotos
 Manzanares El Real: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида